HMS Barham — название трёх британских военных кораблей, названных в честь Чарльза Миддлтона, 1-го барона Бархэма.

 HMS Barham (1811) — 74-пушечный парусный линейный корабль 3-го ранга, спущенный на воду в 1811 году.
 HMS Barham (1889) — крейсер 3-го класса, спущенный на воду в 1889 году.
 HMS Barham (1914) — линкор типа «Куин Элизабет», спущенный на воду в 1914 году и потопленный подводной лодкой в 1941 году.